Toponímia:
 Mendizábal (Uruguai), localitat de l'Uruguai al departament de Treinta y Tres
 Teatre de Mendizábal, teatre de Barcelona ubicat al carrer de Mendizábal, actual Junta de Comerç
 Biografies:
 Juan Álvarez Mendizábal (Cadis, 1790 - Madrid, 1853), polític i financer, proponent de la desamortització eclesiàstica del 1836
 Mariano Juaristi Mendizabal conegut com a Atano III (Azkoitia, País Basc, 1904 - 2001), jugador professional de pilota basca 
 Mamen Mendizábal (Madrid, 1976), periodista i presentadora de televisió
 Sergio Mendizábal (Sant Sebastià, 1920), actor de cinema retirat
 Ignacio Uría Mendizábal (Azpeitia, 1938 - Azpeitia, 2008), empresari basc, assassinat per membres d'ETA 
 Oier Mendizabal Huitzi conegut com a Mendizabal II, (21 de maig de 1983, Sant Sebastià), jugador de pilota basca a mà 
 Eugenia Martín Mendizábal (Vitòria, 1959), política alabesa 
 Cristina Garmendia Mendizábal (Sant Sebastià, 1962), biòloga, empresària, professora i ministra de Ciència i Innovació durant la 9a legislatura espanyola